The Anniversary – gruppo musicale statunitense
L'anniversario (The Anniversary) – film del 1968